Луи де Понти (; 1583, замок Понти в Провансе — 14 июня 1670, Париж) — маршал Франции, писатель.

Биография 
Провансальский дворянин. В шестнадцать лет Луи де Понти поступил на воинскую службу, получил у короля Людовика XIII чин гвардейского лейтенанта, служил в полку де Брессе, затем начальником гвардии.

Отличился своей храбростью и благоразумием. Через некоторое время, король предложил ему должность генерального комиссара Швейцарии, но он вынужден был отказаться из-за козней и противодействия кардинала Ришельё, на службе к которому Луи де Понти отказался вступить.

Участвовал в военных компаниях в Нидерландах и Германии. После 56 лет службы в королевской армии был назначен маршалом Франции.

Вëл полную приключений жизнь, воспроизведённую в «Mémoires de Monsieur de Pontis» (Париж, 1676), записанных, по его рассказам, его другом дю Фоссэ.

Именно под его именем были опубликованы воспоминания, которые после первого издания в 1676 году в 2 томах, неоднократно переиздавались, в том числе в Амстердаме в 1678, позже в 1715 г. и в «Коллекциях» Петито-Монмерк («Coll. des Mémoires». П., 1819—14, т. XXXI и XXXII) и Мишо-Пужула (1834—36).

Эти мемуары, написанные в легком стиле, весьма интересны и правдиво изображают Францию того времени и действия кардинала Ришельё.

Источник 
 

Маршалы Франции
Мемуаристы Франции XVII века